Monagas steht für:

 Monagas, Bundesstaat in Venezuela

Personen:

 José Gregorio Monagas Burgos (1795–1858), Staatspräsident von Venezuela 1851–1855
 José Ruperto Monagas Oriach (1831–1880), Staatspräsident von Venezuela 1868–1870
 José Tadeo Monagas Burgos (1784–1868), Staatspräsident von Venezuela 1847–1851 und 1855–1858